La compétition désigne une attitude de rivalité et de concurrence de plusieurs membres dans la recherche d'un même objectif.

 En écologie et en biologie, la compétition entre espèces vivantes pour l'accès aux ressources du milieu ;

  Une compétition sportive, épreuve (partie, match…) ou ensemble d'épreuves (championnat, critérium, coupe…), dans un sport donné ; le terme compétition peut également s'appliquer à d'autres domaines (réussite scolaire, compétition d'échecs, de scrabble, etc.) ;

 En économie, la compétition, plus couramment désignée par l'appellation concurrence, est la rivalité entre les entreprises fournissant les mêmes biens ou services ou voulant accéder à un marché relativement restreint, ou à des ressources pas, peu, difficilement ou coûteusement renouvelables. Voir aussi la compétitivité économique ;

 Compétition, journal sportif algérien, consacré presque exclusivement au football, avec une page consacrée à l'automobile.

Voir aussi 
 
Homonymie